Оле́г Бондаре́нко:
 Бондаренко, Олег Владимирович (род. 1975) — украинский юрист, политик. Народный депутат Украины IX созыва.
 Бондаренко, Олег Вячеславович (1966—2001) — Герой Российской Федерации.